Revolutionaire Volkspartij (Suriname) (RVP), een politieke partij in Suriname tijdens het militaire regiem van Bouterse
 Revolutionaire Volkspartij (Congo) (PRP), een politieke partij in Congo-Kinshasa, van Kabila